

Persone
 Bamir Topi – politico e veterinario albanese.
 Eneida Topi – poetessa, scrittrice, giornalista e pittrice italiana di origine albanese.
 Tantia Topi – militare indiano.

Zoologia
 Topi – definizione generica con cui ci si può riferire al topolino comune (Mus musculus), al topo selvatico (Apodemus sylvaticus) o al topo campagnolo (Microtus arvalis)
 Topi – sottospecie di antilope della regione dei Grandi Laghi in Africa orientale.
 Topi – sottospecie di antilope della costa africana del Kenya settentrionale e della Somalia.

Altro
 Topi – copricapo nepalese

Pagine correlate 
 Topo (disambigua)

Altri progetti